Рафаел Надал је осми пут освојио титулу. У финалу је победио Давида Ферера са 6:3, 6:2, 6:3.

Томи Робредо је постао први играч у Опен ери који је у три узастопна грен слем меча надокнадио заостатак у сетовима од 2:0.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (полуфинале)
  Роџер Федерер (четвртфинале)
  'Рафаел Надал (победник)
  Давид Ферер (финале)
  Томаш Бердих (прво коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (полуфинале)
  Ришар Гаске (четврто коло)
  Јанко Типсаревић (четврто коло)
  Станислас Вавринка (четвртфинале)
  Марин Чилић (треће коло)
  Николас Алмагро (четврто коло)
  Томи Хас (четвртфинале)
  Кеј Нишикори (четврто коло)
  Милош Раонић (треће коло)
  Жил Симон (четврто коло)
  Филип Колшрајбер (четврто коло)

<ol start="17">
 Хуан Монако ''(прво коло)
 Сем Квери ''(треће коло)
 Џон Изнер ''(треће коло)
 Андреас Сепи ''(треће коло)
 Јежи Јанович ''(треће коло)
 Александар Долгополов ''(прво коло)
 Кевин Андерсон ''(четврто коло)
 Беноа Пер ''(треће коло)
 Жереми Шарди ''(треће коло)
 Григор Димитров ''(треће коло)
 Фабио Фоњини ''(треће коло)
 Флоријан Мајер ''(прво коло)
 Михаил Јужни ''(четврто коло)
 Жилијен Бенето ''(треће коло)
 Марсел Гранољерс ''(прво коло)
 Томи Робредо ''(четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Т. Бердих
| RD1-score01-1=6<sup>8
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=7<sup>7
| RD1-score01-4=7<sup>7
| RD1-score01-5=5
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Г. Монфис
| RD1-score02-1=7<sup>10
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6<sup>3
| RD1-score02-4=6<sup>4
| RD1-score02-5=7

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Е. Гулбис
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7<sup>7
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Р. Дутра да Силва
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6<sup>4
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= И. Сајслинг
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ј. Мелцер
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= Ј. Цоп
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= Т. Робредо
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= А. Сепи
| RD1-score09-1=6<sup>4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6<sup>2
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Л. Мајер
| RD1-score10-1=7<sup>7
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=7<sup>7
| RD1-score10-5=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Б. Кавчич
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Џ. Дакворт
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= М. Алунд
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2='''6
| RD1-score13-3=1
| RD1-score13-4=0
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2013.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно